Kumla socken kan avse:

Kumla socken, Närke
Kumla socken, Västmanland
Kumla socken, Östergötland
Stenkumla socken
Träkumla socken